O abelharuco africano, abelharuco de testa branca ou abelharuco de garganta branca  (Merops bullockoides) é uma espécie de abelharuco distribuido largamente pela África sub-equatorial.

Referências

  Base de dados inclui justificação do estado pouco preocupante.
https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=38507A80740757C7

Merops
Aves descritas em 1834